Lucka steht für:

 Lucka, Stadt im thüringischen Landkreis Altenburger Land
 Lucka (Bürgel), ein Ortsteil der Stadt Bürgel in Thüringen
 Lucka (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft der Gemeinde Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Lucka (Gemeinde Pram), Ortschaft der Gemeinde Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Lucka, 1938 bis 1945 Luckau (Ostpr.), Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Łuka (Rozogi) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Lucka ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Lucka (1877–1941), österreichischer Schriftsteller
 Johann von Lucka († 1562), mecklenburgischer Kanzler

Siehe auch:
 Luca
 Lucca (Begriffsklärung)
 Lúčka
 Luka
 Lukka (Begriffsklärung)